

Persone 
 Andrea Arditi – orafo italiano
 Georges Arditi – pittore francese
 Giacomo Arditi – storico, economista e scrittore italiano
 Luigi Arditi – violinista, compositore e direttore d'orchestra italiano
 Michele Arditi – antiquario e avvocato italiano
 Pierre Arditi – attore francese

Musica
 Arditi – gruppo musicale svedese

Altro 
 Arditi –  corpo speciale del Regio Esercito
 Arditi del Popolo – organizzazione antifascista
 Arditi distruttori della Regia Aeronautica – reparto di incursori della Regia Aeronautica
 Arditi neri – denominazione popolare dei Dubat

Pagine correlate 
 Ardita
 Ardito